Ascot kan syfta på: 

Ascot (bilmärke) – ett bilmärke i Storbritannien och Nordirland 1904

Geografi

Australien 

 Ascot (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

Storbritannien 

 Ascot (ort), England, Royal Borough of Windsor and Maidenhead, Berkshire